Naima peut désigner :

Personnes

Prénom 
 Naima ou Naïma, un prénom féminin arabe ;

Pseudonyme 

 Naïma, une chanteuse de zouk nouvelle génération comorienne ;
 Naima (1981-), une chanteuse allemande.

Toponyme 

 Naïma, une ville et commune urbaine du Maroc ;
 Naima, une ville de la wilaya de Tiaret en Algérie ;

Œuvres 

 Naïma, une berceuse traditionnelle du Togo chanté en mina ;
 Naima, une composition du saxophoniste de jazz John Coltrane, apparaissant pour la première fois sur l'album Giant Steps.